Травково — топоним в России:
 Травково — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Травково — посёлок в Боровичском районе Новгородской области.
 Травково — железнодорожная станция (населенный пункт) в Боровичском районе Новгородской области.
 Травково — остановочный пункт Октябрьской железной дороги.